Vespadelus — рід кажанів родини лиликових (Vespertilionidae), клас ссавців (Mammalia). Типовий вид: Vespadelus pumilus.

Видовий склад 
 Vespadelus baverstocki
 Vespadelus caurinus
 Vespadelus darlingtoni
 Vespadelus douglasorum
 Vespadelus finlaysoni
 Vespadelus pumilus
 Vespadelus regulus
 Vespadelus troughtoni
 Vespadelus vulturnus

Джерела 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed)
 Вебсайт МСОП 

Рукокрилі
Лиликові